Skaraborg kan syfta på:

Skaraborgs slott – ett tidigare slott och riksborg som givit namn åt Skaraborg i Västergötland
Länstrafiken i Skaraborg – ett svenskt länstrafikbolag 1983–1998
SR Skaraborg – lokal redaktion inom Sveriges Radio
TV4Nyheterna Skaraborg – regionalt nyhetsprogram på TV4
Skaraborgs Allehanda – lokaltidning
Skaraborgs katolska församling – en romersk-katolsk församling i Skövde
Skaraborgs Läns Tidning – lokaltidning
Sparbanken Skaraborg – ett bankaktiebolag bildat år 2000

Geografi och förvaltning
Skaraborg – ett informellt område i Västra Götalands län 1998–
 Skaraborg – en regiondel i Västra Götaland 1999–, se Västra Götalandsregionen
Skaraborgs sjukhus – ett akutsjukhus på flera platser i Västra Götalandsregionen
Skaraborgs tingsrätt – en tingsrätt i Västra Götalands län med kansli i Skövde 2009–
Skaraborgs kommunalförbund – ett kommunalförbund bestående av 15 kommuner i Västra Götalands län 1998–
Västra Götalands läns östra valkrets – valkrets vid riksdagsval omfattande den östra länsdelen av Västra Götalands län 1998–
 Skaraborg, Säters kommun – en småort i Silvbergs socken i Säters kommun

Tidigare förvaltningar
Skaraborgs län – ett svenskt län 1634–1997
Skaraborgs läns landsting – ett svenskt landsting 1863–1998
 Skaraborgs läns valkrets – en valkrets 1867–1998
 Skaraborgs läns norra valkrets – en valkrets vid riksdagsvalen till andra kammaren 1911–1920
 Skaraborgs läns södra valkrets – en valkrets vid riksdagsvalen till andra kammaren 1911–1920

Se även
Landshövdingar i Skaraborgs län
 Skaraborgs regemente
Skaraborgs flygflottilj